Острув:
 Острув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ропчицко-Сендзишувский повят, Подкарпатское воеводство.
 Острув — село в Польше в гмине Острув, Ропчицко-Сендзишувский повят, Подкарпатское воеводство.
 Острув — деревня в Польше в Бяльском повяте Люблинского воеводства.
 Острув — село в Польше в гмине Прошовице, Прошовицкий повят, Малопольское воеводство.
 Острув — село в Польше в гмине Пшемысль, Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство.
 Острув — село в Польше в гмине Радымно, Ярославский повят, Подкарпатское воеводство.
 Острув — деревня в Польше в гмине Жарки, Мышкувский повят, Силезское воеводство.
 Острув — остров между рукавами Вислы в Польше, часть Гданьска.
 Острув-Велькопольски
 Острув-Западный — грузовая и техническая железнодорожная станция в городе Острув-Велькопольски.

См. также 
 Острувек
 Остров (значения)